Джон Холланд:
 Холланд, Джон, 1-й герцог Эксетер (ок. 1352—1400) — английский дворянин.
 Холланд, Джон, 2-й герцог Эксетер (1395—1447) — адмирал Англии, Ирландии и Аквитании.
 Холланд, Джон Генри (1929—2015) — американский учёный, профессор психологии.
 Холланд, Джон Филип (1840—1914) — американский инженер-изобретатель, специалист по конструированию подводных лодок.
 Холланд, Джон (род. 1988) — американо-пуэрто-риканский баскетболист.
  (1926—1990) — новозеландский спринтер.
  (1914—2009) — австралийский инженер, основатель фирмы .
  (1919—2008) — американский психолог, профессор Университета Джонса Хопкинса.